Bröger ist der Familienname folgender Personen:
Achim Bröger (* 1944), deutscher Kinderbuchautor
Karl Bröger (1886–1944), deutscher Arbeiterdichter und Politiker

Siehe auch:
Pröger